Jewheniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Jewgenewka/Евгеневка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Jewheniwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Jewheniwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Jewheniwka (Snihuriwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Jewheniwka (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Jewheniwka (Swjahel)